Кубок Либертадорес 1960, изначально называвшийся Кубок чемпионов Америки 1960 (, ) — первый розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, главного клубного турнира Южной Америки, проводимого под эгидой КОНМЕБОЛ.

Обладателем первого Кубка Либертадорес стал уругвайский «Пеньяроль», победивший парагвайскую «Олимпию» в финале по сумме двух матчей 2:1 (1:0 дома и 1:1 в гостях).

Участники 
Для участия в турнире футбольные ассоциации 7 стран, согласившиеся принять участие в турнире, выставили по одной команде — чемпиону прошлого 1959 года. Исключением стала Бразилия, поскольку в этой стране ещё не проводился чемпионат. Бразилию представлял обладатель Кубка страны «Баия» из Салвадора. Впрочем, Конфедерация футбола Бразилии в 2010 году приравняла Кубок Бразилии (1959—1968) к национальному чемпионату.

  Аргентина — Сан-Лоренсо де Альмагро (Буэнос-Айрес) (чемпион Аргентины 1959)
  Боливия — Хорхе Вильстерманн (Кочабамба) (чемпион Боливии 1959)
  Бразилия — Баия (Салвадор) (победитель Кубка Бразилии 1959)
  Колумбия — Мильонариос (Санта-Фе-де-Богота) (чемпион Колумбии 1959)
  Парагвай — Олимпия (Асунсьон) (чемпион Парагвая 1959)
  Уругвай — Пеньяроль (Монтевидео) (чемпион Уругвая 1959)
  Чили — Универсидад де Чили (Сантьяго) (чемпион Чили 1959)

Результаты

Первый раунд 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

1 матч

2 матч

Статистика

Сводная таблица

Состав клуба-победителя 
Победителями первого розыгрыша Кубка Либертадорес стали 17 футболистов.

Сокращения в таблице
 Вр — вратарь
 Защ — защитник
 ПЗ — полузащитник
 Нап — нападающий
 С — игрок вышел на поле в стартовом составе
 З — игрок вышел на замену
 Красная заливка означает удаление игрока в матче
 В скобках указано количество забитых голов игроком; для вратарей указаны пропущенные мячи

Главный тренер:  Роберто Скароне

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт CONMEBOL
 Кубок Либертадорес на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Кубок Либертадорес 1960 на Торсиде
 Кубок Либертадорес 1960 на сайте www.copalibertadores.ru
 Кубок Либертадорес 1960 на сайте copa-america.ru

Футбол в Южной Америке в 1960 году
Кубок Либертадорес